Покчинское сельское поселение — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

 Муниципальное образование сельского поселения «Покча» — Троицко-Печорский район, Коми.
 Покчинское сельское поселение — Чердынский район, Пермский край.